Шейка:
 Шейка — уменьшительное от шея. 
 Шейка — составная часть ложа (приклада) оружия, служит для держания ружья кистью руки при стрельбе и фехтовании и имеет форму и размеры, удобные для обхвата рукой.
 Шейка — узкая часть чего-либо, например: Шейка бедра, Шейка матки, Шейка рельса и так далее.

Топоним 
 Шейка — посёлок в Жирятинском районе Брянской области (Россия)
 Шейка — деревня в Ветковском районе Гомельской области (Белоруссия)
 Шейка — деревня в Крупском районе Минской области (Белоруссия)
 Шейка — посёлок в Троснянском районе Орловской области (Россия)
 Шейка — река в России, протекает по территории Виноградовского района Архангельской области
 Шейка — река на Украине, протекает по территории Романовского и Житомирского районов Житомирской области

См. также 
 Шейк
 Шея
 Шейки